Kikumoto ist der Familienname folgender Personen:

 Tadao Kikumoto, japanischer Instrumentenbauer
 Yūki Kikumoto (* 1993), japanischer Fußballspieler